Cijurey (Geger Bitung), een plaats in Indonesië
Cijurey (Panyingkiran), een plaats in Indonesië